Birr může být:

sídlo
 Birr (hrabství Offaly) – město v Irsku v hrabství Offaly
 Birr (Aargau) – obec ve Švýcarsku v kantonu Aargau v okrese Brugg

hrad
 Birr Castle – hrad v Irsku v hrabství Offaly

řeka
 Birr (řeka) – řeka v Etiopii v povodí Modrého Nilu

 měnová jednotka
 Etiopský birr – měnová jednotka Etiopie

Externí odkazy